Alpsko skijanje na Zimskim olimpijskim igrama 2018. u Pjongčangu održavalo se na skijalištu Jeongseon Alpine Centre za brze disclipine u Jeongseonu, a na skijalištu Alpensia Resort u Pjongčangu za tehničke disclipine od 12. do 24. veljače.

Tablica medalja

Natjecanja

Muškarci

Žene

Vidi još 
Alpsko skijanje na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru 2010.
Alpsko skijanje na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014.

2018

ZOI 2018.